Зора је део дана.

Зора може да означава и:

 Зора (име), женско име. 
 Зора (МСС), функционални теретни блок Међународне свемирске станице.
 Зора (удружење), удружење Срба, ђака у Бечу, основано 1863. године.
 Зора (часопис), часопис за забаву, поуку и књижевност „Зора“, који су међу првима уређивали Алекса Шантић и Светозар Ћоровић.
 Нова Зора, часопис за књижевност и културу који наставља традицију Шантићеве и Ћоровићеве „Зоре“.
 Зора (омладински лист), омладински лист „Зора“, гласило српске напредне омладине у Бечу у периоду 1910—12. год.
 Зора (свемирска сонда), мисија агенције НАСА ка патуљастим планетама 4 Веста и Церера
 Зора (богиња), богиња зоре и лепоте код старих Словена